Blodgettia är ett släkte av svampar. Blodgettia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blodgettia